ziemstwa – instytucje samorządu terytorialnego w europejskich guberniach Imperium Rosyjskiego w l. 1864-1917
 ziemstwo kredytowe (niem. Landschaft) – towarzystwo kredytowe w prowincjach pruskich wystawiające m.in. listy zastawne; np. Poznańskie Ziemstwo Kredytowe (Neue Kreditverein für die Provinz Posen), Śląskie Ziemstwo Kredytowe (Schlesische Landschaft)
 ziemstwo – ogół urzędników i dostojników ziemskich (Encyklopedia staropolska Zygmunta Glogera)

Zobacz też 
 Ziemstwo Kredytowe w Poznaniu (budynek)
 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie